Il y a deux généraux Palafox célèbres et auxquels on se réfère souvent sous l'expression « Général Palafox » :
 José de Palafox y Melzi, général espagnol (1780-1847) qui a participé à la guerre d'indépendance espagnole, et dont Francisco de Goya a réalisé un portrait ;
 Manuel Palafox, général mexicain (1886-1959) qui a participé à la Révolution mexicaine.